Manuquibia bezeichnet in Osttimor:

 einen Ort und Aldeia im Suco Lissadila, siehe Lissadila
 eine Aldeia im Suco Vatuvou, siehe Vatuvou